Druga hrvatska rukometna liga je predstavljala drugi rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2004./05., te se sastojala od tri skupine - Sjever, Jug i Zapad.

Ljestvice

Jug

Sjever

Zapad

Mini liga za 1. HRL

Izvori 
 Hrvatski sportski almanah 2005.
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat - sezona 2004./05. , pristupljeno 26. svibnja 2016.

Poveznice 
 1. HRL 2004./05.
 3. HRL 2004./05.
 4. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2004./05.
 Hrvatski kup 2004./05.

2004-05
m-2